Iglesia de Santa María (o cualquiera de las variantes de esta denominación, como Iglesia de Nuestra Señora, Iglesia de Stella Maris, Iglesia de María Estrella del Mar o Iglesia de la Virgen), puede referirse a cualquiera de los templos marianos: iglesias cuya advocación es Santa María (Nuestra Señora, la Virgen María, la Bienaventurada Virgen María o la Santísima Virgen), existiendo muchas otras advocaciones marianas.

Por países

Alemania y zonas de habla alemana

Con la denominación Marienkirche ("Iglesia de María" en lengua alemana):
 Marienkirche (Berlín)
 Marienkirche (Lübeck)
 Marienkirche (Stralsund)

Australia 

Iglesia de Nuestra Señora del Sagrado Corazón, en Sídney.
Iglesia de Santa María, en Maryborough
Iglesia de Santa María Estrella del Mar, en Melbourne.
Iglesia de Santa María Estrella del Mar, en Perth.
 antigua Iglesia de Santa María, en Warwick
 Iglesia de Santa María, en Warwick

Chile 

 Iglesia de Santa María, iglesia católica de la localidad de Rilán

Egipto 

 Iglesia de la Virgen María en Haret Zuweila, en El Cairo.

España 

Andalucía
 Iglesia de Santa María la Mayor (Vélez-Málaga), conocida también como iglesia de Santa María de la Encarnación, es un templo católico situado en el centro histórico de Vélez-Málaga, en la provincia de Málaga.
 Iglesia de Santa María, en Écija;
 Iglesia de Santa María, (BIC 08/02/1983), iglesia católica de la localidad de ''Torredonjimeno, Jaén;
Aragón
 Iglesia de Santa María, en Ateca, provincia de Zaragoza, Aragón;
Iglesia de Santa María, en Bulbuente, provincia de Zaragoza, Aragón;
Asturias
 Iglesia de Santa María, en Cerredo, Asturias;
 Iglesia de Santa María, en Noreña, Asturias;
Cantabria
 Iglesia de Santa María, iglesia católica en Bareyo, Cantabria;
 Iglesia de Santa María, en Piasca, en Cabezón de Liébana, Cantabria;
 Iglesia de Santa María, en Retortillo, Cantabria;
 Iglesia de Santa María, en Yermo, Cantabria;
Castilla-La Mancha
 Iglesia de Santa María del Campo, iglesia de Alarcón (provincia de Cuenca)
 Iglesia de Santa María, iglesia católica de Bujarrabal (Sigüenza, Guadalajara);
 Iglesia de Santa María de la Varga, antigua iglesia y actual cementerio de Uceda (Guadalajara);
Castilla y León
 Iglesia de Santa María, en Aranda de Duero;
 Iglesia de Santa María (BIC), conocida como la Lugareja, iglesia católica declarada en la localidad de Arévalo, Ávila;
 Iglesia de Santa María, iglesia católica en la ciudad de Miranda de Ebro;
 Iglesia de Santa María, en Curiel de Duero, provincia de Valladolid;
 Iglesia de Santa María La Antigua, iglesia católica en la ciudad de Valladolid;
 Iglesia de Santa María, en Torrelobatón, provincia de Valladolid;
 Iglesia de Santa María, en Siones, municipio del Valle de Mena, provincia de Burgos
 Iglesia de Santa María, en Salas de los Infantes, provincia de Burgos
Cataluña
 Iglesia de Santa María, en Porqueras, provincia de Gerona;
 Iglesia de Santa María de Matadars, en El Pont de Vilomara i Rocafort, provincia de Barcelona;
Extremadura
 Iglesia de Santa María de la Plaza, iglesia de la ciudad de Fregenal de la Sierra, provincia de Badajoz;
 Iglesia de Santa María de Altagracia, en Jaraíz de la Vera, provincia de Cáceres;
Galicia
 Iglesia de Santa María,  en la villa de Mugía, provincia de La Coruña;
 Iglesia de Santa María, en Petín, provincia de Orense;
 Iglesia de Santa María de Reza, en Reza, provincia de Orense;
Madrid
 Iglesia de Santa María (Alcalá de Henares)
 Iglesia de Santa María (Illescas)
Navarra
 Iglesia de Santa María, en Valtierra, Navarra;
 Iglesia de Santa María, en Viana, Navarra;
País Vasco
 Iglesia de Santa María, en Axpe, Vizcaya;
 Iglesia de Santa María, en Mundaca;
 Iglesia de Santa María, en Guernica y Lumo;
Comunidad Valenciana
 Iglesia de Santa María, iglesia arciprestal de la ciudad de Sagunto;
 Iglesia de Santa María, en Jalón, provincia de Alicante;

Estados Unidos 

 Iglesia de Santa María, en Filadelfia
 Iglesia de Santa María, en Indianápolis
 Iglesia de Santa María, en Nashville

Francia 

 Iglesia de María Estrella del Mar, en San Martín

Georgia 

 Iglesia de la Virgen María de Nabakhtevi en Khashuri.

India 

 Iglesia de Santa María (Secunderabad)

Inglaterra 

 Iglesia de Santa María, en Ottery St Mary, Devon
 Iglesia de Santa María Virgen, en Ayston, Rutland

Islas Feroe 

 Iglesia de Santa María (Tórshavn)

Israel 

 Iglesia de Santa María de los Alemanes, en Jerusalén.

Italia 

 Iglesia de Santa María Novella, en Florencia
 Iglesia de Santa María Forisportam, en Lucca

Noruega 

 Iglesia de Santa María (Bergen)

Nueva Zelanda 

 Iglesia de Santa María, en Hokitika

Reino Unido 

 Iglesia de Santa María, en Monmouth